Generationenparks sind Parkanlagen zur generationenübergreifenden Nutzung. So zum Beispiel:

 Generationenpark (Achim), in Achim im Landkreis Verden, Niedersachsen
 Generationenpark (Alzenau), in Alzenau im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Generationenpark (Bad Soden-Salmünster), in Bad Soden-Salmünster im Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Generationenpark (Darfeld), in Rosendahl-Darfeld im Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen
 Generationenpark (Fürth), in Fürth (Odenwald) im Kreis Bergstraße, Hessen
 Generationenpark (Ortenburg), im Ortenburg im Landkreis Passau, Bayern